Le Codex Durán est aussi appelé Histoire des Indes de la Nouvelle Espagne et des îles de la terre ferme, écrit par Diego Durán en 1581 .

Voir aussi 

Manuscrit enluminé conservé à la Bibliothèque nationale d'Espagne
Codex mésoaméricain
Codex colonial
Manuscrit enluminé du XVIe siècle